Francisco de Paula de Liechtenstein (alemán: Franz de Paula Joachim Joseph von und zu Liechtenstein; Viena, 25 de febrero de 1802 - Ibídem, 31 de marzo de 1887) fue un príncipe de Liechtenstein, hijo del príncipe Juan I José de Liechtenstein y de su esposa, la landgravina Josefa Sofía de Fürstenberg-Weitra. Recibió el tratamiento Alteza Serenísima.

Carrera 
Francisco de Paula fue un General Austríaco.

Se unió al ejército austríaco en 1821, como teniente en el Regimiento de Caballería Ligera N.º 1. Desde 1824 fue teniente en el Regimiento de  Lanceros N.º 3, y en 1825 Capitán en el Regimiento Uhlan N.º 2. Desde 1828 hasta 1830 prestó servicio como comandante de escuadrones, de nuevo en el Regimiento Uhlan N.º 3. En 1832 estuvo de servicio en varios regimientos de húsares y ascendió en 1836 a coronel. En el año revolucionario de 1848 el príncipe Francisco de Paula tomó el como de brigada en la reserva del Cuerpo de Welden en las operaciones en Italia. En octubre de 1848 se incorporó al ejército del príncipe Alfredo I de Windisch-Grätz, y participó como mariscal de campo-teniente y comandante general de la represión de la revuelta en Hungría en 1849. A partir de julio de 1849 el príncipe Francisco de Paula fue comandante del Cuerpo de Reserva y el 16 de octubre de 1849 entró a formar parte del 13º Cuerpo del Ejército en Hungría. También en 1849 se convirtió en el coronel propietario (Inhaber) de los Húsares N.º 9. En 1859, el príncipe Francisco de Paula fue nombrado general de la Caballería y entre los años 1860-1866 fue inspector general de Caballería. De 1860 a 1861 dirigió en Hungría el Comando General de la República. En 1868 se jubiló. Desde 1861 el príncipe Francisco tenía un asiento en el Consejo Imperial Austríaco. Y desde en 1871, ya como miembro vitalicio.

Por sus servicios en la represión de la revolución en Hungría, el príncipe Francisco de Paula fue condecorado en 1850 con la Cruz de Caballero de la Orden Militar de María Teresa.

Matrimonio 

En 1841, contrajo matrimonio en Viena con la condesa Julia Eudoxia Potocka-Piława (1818-1895), con descendencia., hermana del primer ministro austríaco, el conde Alfredo José Potocki-Piława. La pareja tuvo tres hijos:
 Príncipe Alfredo Luis Eduardo de Liechtenstein (1842-1907), casado con su prima hermana, la princesa Enriqueta María de Liechtenstein (hija del hermano de Francisco de Paula, Luis II). Tuvieron diez hijos.
 Princesa Josefina María Juliana de Liectenstein (1844-1854), muerta en la infancia.
 Príncipe Luis Francisco de Paula de Liechtenstein (1846-1920), casado en primeras nupcias con Marie Henriette Adelaide Fox, hija adoptiva de Henry Edward Fox, IV barón Holland y de su esposa, Lady Mary Augusta Coventry. En segundas nupcias contrajo matrimonio con Johanna Elisabeth Maria von Klinkosch, hija de Joseph Ritter von Klinkosch y de su esposa, Elise Swoboda. Tuvo cuatro hijos.
 Príncipe Enrique Carlos Augusto de Liechtenstein (1853-1914), muerto sin descendencia.

Distinciones honoríficas 
  Cruz de Caballero de la Orden Militar de María Teresa (, 1850).

Ancestros

Referencias 
 thePeerage.com - Josepha von Fürstenberg-Weitra
 Genealogics - Leo van de Pas - Landgräfin Josefa von Fürstenberg-Weitra

Bibliografía 
 Egger: Liechtenstein Franz Prinz von und zu. En: Enciclopedia Biográfica de Austria 1815–1950 (ÖBL). Volumen 5. Academia de Ciencias de Austria. Ciudad: Viena. Año: 1972. Página: 204.

Príncipes de Liechtenstein
Caballeros de la Orden militar de María Teresa
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Nacidos en Viena
Católicos de Liechtenstein
Fallecidos en Viena